

Населені пункти та їхні частини
 Мосьциська — село в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мосьциська — село в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мосьциська — село в гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Мосьциська — село в гміні Рудник Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Мосьциська — село в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Мосьциська — село в гміні Єжув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Мосьциська — село в гміні Ізабелін Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Мосьциська — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Мосьциська — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Мосьциська — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Мосьциська — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Мосьциська — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Мосьциська — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Мосьциська — село в гміні Любіхово Староґардського повіту Поморського воєводства
 Мосьциська — село в гміні Висока Пільського повіту Великопольського воєводства
 Мосьциська — частина міста Мелець у Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Мосьциська — частина міста Ожеше в Міколовському повіті Сілезького воєводства
 Мосьциська — частина села Обідза в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Мосьциська — частина села Ольшини в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Мосьциська — частина села Поремба-Велика в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Мосьциська — частина села Поплацин у гміні Новий Дунінув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Мосьциська — частина села Куче-Великі в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Мосьциська — частина села Мале-Хелми в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Мосьциська — частина села Забжеґ у гміні Чеховіце-Дзедзіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Мосьциська — частина села Блонсько в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Мосьциська — колонія в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Мосьциська — колонія в гміні Каменськ Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Мосьциська — лісова осада в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мосьциська — лісова осада в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства
 Мосьциська — лісова осада в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства

Примітки